Verdecktes Spiel steht für folgende Filme:

 Unter Verdacht: Verdecktes Spiel, deutscher Fernsehfilm von Friedemann Fromm (2002) 
 Verdecktes Spiel, Alternativtitel von Swindle (2002), US-amerikanischer Film von K. C. Bascombe